Le Haut-Adige ou  Tyrol du sud (en italien Alto Adige, en allemand Südtirol) peut faire référence à :
la province autonome de Bolzano Haut-Adige, dans la région autonome du Trentin-Haut-Adige, en Italie
le département du Haut-Adige, ancien département de la république cisalpine, de la république italienne, puis du royaume d'Italie.

Trentin-Haut-Adige